Татарешты (Тэтэрешть):
 Татарешты — село в Кагульском районе Молдавии.
 Татарешты — село в Страшенском районе Молдавии.